Az egycsapatos labdarúgó olyan labdarúgó, aki egész pályafutását egy klubnál töltötte („csapathű”). Ez ritka a labdarúgásban. A legtöbb labdarúgó pénzügyi okok miatt vált klubot. Az egy csapatos játékosokat gyakran kinevezik csapatkapitánynak.

A játékosoknak (visszavonult vagy jelenlegi) a csapatuknál legalább 10 évet kell eltölteniük, hogy a listában szerepelhessenek. Ha egy játékos kölcsönbe kerül más csapathoz, már nem szerepelhet a listában.

Játékos-pályafutások

*Csak a felnőtt, első csapatban játszott mérkőzések vannak számolva.

A játékos-pályafutások után
Több olyan játékos van, akik nemcsak játékosként töltötték pályafutásukat egyetlen klubnál, hanem visszavonulásuk után is a csapatnál maradtak, mint edző, vagy a vezetőség egyik tagja. A jelentősebb példákat lásd az alábbi listában.

Santiago Bernabéu Yeste (Real Madrid): játékos 1912–1927; igazgató/segégedző és vezetőedző 1927–1936; klubelnök 1943–1978.
Bob Crompton (Blackburn Rovers): játékos 1896–1920; edző: 1926–1930 és 193?–1941.
Kim Daugaard (Brondby IF): játékos 1993-2008; segédedző 2009-jelenleg.
Bill Nicholson (Tottenham Hotspur): játékos 1938-1955; vezetőedző 1958-1974.
Per Nielsen (Brondby IF): játékos 1993-2008; játékosfigyelő 2008-jelenleg.
Bob Paisley (Liverpool): játékos 1939-1954; fizikoterapeuta és edző 1954–1974; vezetőedző 1974–1983, labdarúgás-igazgató 1983–1992.
Thomas Schaaf (Werder Bremen): játékos 1978-1994; junior csapat edzője 1987-1995; tartalékcsapat edzője 1995-1999, vezetőedző 1999-jelenleg.
John Trollope (Swindon Town): játékos 1960-1980; vezetőedző 1981-1983; segédedző 1985, junior csapat edzője 1989-1998; U15-ös csapat edzője 2008-jelenleg.
Lev Jasin (Gyinamo Moszkva): játékos 1949–1971; ügyintéző 1971–1990.

Jegyzetek  

Labdarúgók listái